Championnat des Comores (2010) była 31. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej na Komorach. Tytułu nie obroniła drużyna Apache Club Mitsamiouli. Nowym mistrzem Komorów został zespół Élan Club Mitsoudjé.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Championnat des Comores

Bibliografia 

2010 w piłce nożnej